Лилијана има више значења:

 Лилијана
 Лилијана (Ла Тринитарија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лилијана (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику